Анато́лий Ткачу́к: Ткачук, Анатолий Петрович (1937—2017) — советский гребец, преподаватель.
 Ткачук, Анатолий Фёдорович (род. 1958) — украинский политик.